Andrew Kirkaldy est un nom pouvant désigner:

 (1860-1934), golfeur professionnel écossais
Andrew Kirkaldy (né en 1976), pilote automobile écossais

Voir aussi

Kirkaldy, Andrew